Ryan Anderson (basketballer, 1987), Amerikaans basketballer, speelt in Canada
 Ryan Anderson (basketballer, 1988), Amerikaans basketballer, speelt in de Verenigde Staten
 Ryan Anderson (basketballer, 1992), Amerikaans basketballer, speelt in België 
 Ryan Anderson (honkballer) (1979), Amerikaans honkballer
 Ryan Anderson (wielrenner) (1987), Canadees wielrenner